Futterer ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Frederick Futterer (1871–1951), US-amerikanischer Bibelforscher und Prediger
 August Futterer (1865–1927), deutscher Zeichner
 Carl Futterer (1873–1927), Schweizer Komponist
 Josef Futterer (1871–1930), deutscher Zeichner, Maler und Radierer
 Karl Futterer (1866–1906), deutscher Asienforscher und Geologe
 Wolfgang Schmidt-Futterer (1927–1978), deutscher Zivilrichter am Landgericht Mannheim

Siehe auch:
 Fütterer